Un temple de Mout est un temple égyptien dédié au culte de Mout. Il en existe plusieurs :
 temple de Mout (Karnak)
 temple de Mout (Napata)
 temple de Mout (Tanis)

Index égyptologique
Mout